Кослада ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькала. Занимает площадь 12 км². Население — 91 218 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 8 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида